Eisenhower State Park ist der Name folgender State Parks in den Vereinigten Staaten:

 Eisenhower State Park (Kansas)
 Eisenhower State Park (Texas)